100 paysages du Japon désigne deux listes de célèbres sites pittoresques au Japon:
 100 paysages du Japon (ère Heisei)
 100 paysages du Japon (ère Shōwa)